On the Outside Looking In è il secondo album in studio del duo hip hop statunitense 8Ball & MJG, pubblicato nel 1994.

Tracce

Collegamenti esterni